În mitologia egipteană, Geb era un zeu antropomorf, personificând Pământul. În unele imagini, trupul său este acoperit de pete verzi (vegetație).

Geb este fiul zeiței Tefnut și al zeului atmosferic Shu, e despărțit violent de către tatăl său, de soția sa Nut (zeița cerului), cu care a avut patru copii: Osiris, Isis, Seth și Nephthys.

După un mit heliopolitan a fost primul rege de pe pământ (din dinastia regilor).

Genealogia lui Geb

Note

Legături externe 
  EgyptianMyths.net

Mitologia egipteană
Zei egipteni
Zei ai Pământului